Bloedmaan (J.ROM), een stripverhaal
Ander woord voor een volledige maansverduistering